Медаља заслуга за народ се може односити на:

 Медаљa заслуга за народ — одликовање Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ) и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), установљено 1945. године.   
 Медаљa заслуга за народ — одликовање Републике Српске, установљено 1993. године.